Solages ist der Familienname der folgenden Personen:

 Arnaud de Solages (1898–1981) französischer Jesuit, Lehrer und Resistance-Aktivist
 Gabriel de Solages (1711–1799), französischer Soldat und Industrieller 
 Henri de Solages (1786–1832), französischer Missionar und Präfekt von Réunion 
 Jérôme de Solages (1862–1927), französischer Industrieller und Politiker 
 Michaelle C. Solages (* 1985), US-amerikanische Politikerin